poprawność algorytmu
 poprawność językowa
 poprawność gramatyczna 
 poprawność polityczna

Zobacz też 

 akceptowalność
 hiperpoprawność
 preskryptywizm
 puryzm